Арсениев може да се отнася за:

Хора 
 Владимир Клавдиевич Арсениев (1872 – 1930) – руски пътешественик, географ, етнограф, писател.
 Димитър Попиванов Арсениев (1874 – 1954) – български оперен певец.
 Коста Арсениев – деец на Демократическата партия, участник в Макенодоно-одринската организация, депутат на 2-рия и 4-тия конгрес на организацията.

Географски обекти 
 Арсениев (връх) – връх на остров Парамушир от Курилските о-ви, .
 Арсениев (град) – град в Приморския край на Русия, .
 Арсениев (ледник) – ледник в Камчатка.
 Арсениев (река) – река на остров Парамушир от Курилските о-ви.
 Арсениево – селище от градски тип, център на Арсениевски район в Тулска област на Русия, .